Astro (von  ‚Stern‘) steht für:
 einen griechischen Wortstamm in deutschen Fremdwörtern, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 Astro (Band), sechsköpfige Boyband aus Südkorea
 GMC Astro, ein Automodell der Marke GMC, siehe Chevrolet Titan
 Astro Peak, Antarktika
 Astro-Kliffs, Antarktika
 Astro Records & Filmworks, ein deutsches Musik- und Filmlabel
 Amazon Astro, Haushaltsroboter vom US-Unternehmen Amazon

ASTRO steht als Abkürzung für:
 Autonomous Space Transport Robotic Operations, Satellit im Projekt Orbital Express
 ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH in Bergisch Gladbach 

Siehe auch:
 Astroh, ehemaliges deutsches Einzelhandelsunternehmen
 Astronomie, Wissenschaft von den Gestirnen
 Astros (Begriffsklärung)

Abkürzung